Ashland County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Ashland County (Ohio)
Ashland County (Wisconsin)